Il doppio del torneo di tennis USTA Tennis Classic of Troy 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Angelina Gabueva e Arina Rodionova che hanno battuto in finale Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (finale)
 Maria Abramović /  Lenka Wienerova (primo turno)

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Maria Fernanda Alves (semifinali)
 Chieh-Yu Hsu /  Chiara Scholl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Tennis Classic of Troy 2012